Wietenberg puede referirse a:

Wietenberg, una colina transilvana.
Wietenberg, yacimiento arqueológico situado sobre dicha colina.
Cultura de Wietenberg, cultura del Bronce caucásico que toma el nombre del yacimiento.